Pohulanka (ukr. Погулянка) – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim w rejonie maniewickim. Liczy 306 mieszkańców.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Pohulanka w Slowniku geograficznym.

Wsie w obwodzie wołyńskim
Rejon maniewicki